Magpie (engl. für „Elster“) steht für:
 Magpie (Québec), Dorf in der Gemeinde Rivière-Saint-Jean, Regionalgemeinde Minganie, Québec, Kanada
 Rivière Magpie, Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in Québec, Kanada
 Magpie River, Fluss zum Oberen See in Ontario, Kanada
 Flötenkrähenstar (auch Australian Magpie genannt)